ACU (Utrecht), een politiek cultureel centrum in Utrecht
 Auto-Cycle Union, een Britse motorsportbond